Рафн () — датская фамилия. Известные носители:

 Рафн, Герхард (1891-1941) — датский скрипач.
 
 Рафн, Эйвинн (род. 1931) — датский флейтист.